Tett ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Tett (1798–1878), Parlamentsmitglied in Ontario
 Gillian Tett (* 1967), britische Wirtschaftsjournalistin und Autorin

Siehe auch:
 Tett-Geschützturm